Becerra hace referencia a varios artículos:

 Nombre común de la planta Antirrhinum majus
 Nombre común de la planta Linaria vulgaris
 Becerra, cría hembra de la vaca
 María Becerra, cantante argentina.